Numancia puede referirse a:

Geografía 
 Numancia, antigua ciudad celtíbero-romana ubicada en la provincia de Soria.
 Numancia de la Sagra, municipio español de la provincia de Toledo, en la comunidad de Castilla-La Mancha.
 Numancia, antiguo nombre del municipio filipino de Del Carmen en la provincia de Surigao del Norte, en la región de Caraga.

Deporte 
 Club Deportivo Numancia de Soria (España). 
 Numancia CMA Soria, equipo de voleibol del Club Deportivo Numancia.
 Club Deportivo Numancia de Soria "B", filial del Club Deportivo Numancia de Soria.

Barcos 
 Fragata blindada Numancia, antigua fragata española.
 Numancia (F-83), fragata de la Armada Española de la Clase Santa María.

Estaciones ferroviarias 
 La estación de Numància, ubicada distrito de Les Corts de Barcelona, España.
 La estación de Nueva Numancia de la línea 1 del Metro de Madrid, España.
 La estación Villa Numancia, desaparecida estación ferroviaria ubicada en el Partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Música 
 Proyecto Numancia,  grupo folklórico argentino.

Literatura 
 El cerco de Numancia, tragedia renacentista escrita hacia 1585 por Miguel de Cervantes inspirada en la derrota de Numancia de las guerras celtíberas.

Unidades militares 
 El Batallón Numancia, una unidad del Ejército de la Gran Colombia durante las guerras de independencia de América del Sur.